Brasil
 Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo - na cidade de São Paulo
 Teatro Municipal de Barueri - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Campinas - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Cascavel - no estado do Paraná
 Teatro Municipal de Ilhéus - no estado da Bahia
 Teatro Municipal de Jaguariúna - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Niterói - no estado do Rio de Janeiro
 Teatro Municipal de Osasco - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Ouro Preto - no estado de Minas Gerais
 Teatro Municipal de Paulínia - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Ribeirão Preto - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de Sabará - no estado de Minas Gerais
 Teatro Municipal de São Carlos - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de São João da Boa Vista - no estado de São Paulo
 Teatro Municipal de São Paulo - na cidade de São Paulo
 Teatro Municipal de Toledo - no estado do Paraná
 Teatro Municipal do Rio de Janeiro - na cidade do Rio de Janeiro
 Teatro Adolpho Mello - na cidade de São José
Portugal
 Teatro Municipal de Bragança
 Teatro Municipal de Faro
 Teatro Municipal de Vila Real
 Teatro Municipal de São Luís - em Lisboa
 Teatro da Trindade - em Lisboa
Suécia
 Teatro Municipal de Gotemburgo - na Suécia
Venezuela
 Teatro Municipal de Caracas - na Venezuela

Ver também
Lista de teatros do Brasil

Desambiguação